Cmentarz prawosławny w Korchowie (nowy)
 Cmentarz prawosławny w Korchowie (stary)